Abgar (of Abgarus) was een naam van meerdere koningen van Osroene (Rijk van Edessa).

 Abgar I Pêqâ (der Stomme) (94–68 v.Chr.)
 Abgar II Arianes bar Abgar (68–52 v.Chr.)
 Abgar III (29–26 v.Chr.)
 Abgar IV (26–23 v.Chr.)
 Abgar V Ukhama (de Zwarte) (4. v.Chr.–7 n.Chr. en 13–50 n.Chr.). Hij is het onderwerp van de Abgarlegende.
 Abgar VI (71–91)
 Abgar VII bar Izât (109–116)
 Abgar VIII (de Grote) (177–212). Hij zou zich tot het christendom hebben bekeerd.
 Abgar IX (L. Aelius Septimus Abgarus, 212–214), werd in 214 door keizer Caracalla afgezet.

Andere naamgenoten
Abgar Renault (15 April 1901 - 31 December 1995) , Braziliaans schrijver.
Abgar Barsom (4 September 1977), Zweedse voetballer.